Raduň – comune della Repubblica Ceca
Radun' – comune della Bielorussia